Муниципальный симфонический духовой оркестр Мадрида () — испанский симфонический оркестр с преобладанием духовых инструментов, базирующийся в Мадриде. Решение о создании оркестра было принято в 1908 году по инициативе алькальда Мадрида графа Пеньяльвера, первый концерт состоялся 2 июня 1909 года.

Основатель оркестра Рикардо Вилья включал в репертуар, наряду с музыкой испанских композиторов для духовых составов, собственные обработки произведений мировой классики нового и новейшего времени — в том числе сочинений Мусоргского, Вагнера, Равеля, Отторино Респиги, — и это стало для коллектива традицией.

Руководители оркестра 

 Рикардо Вилья (1909—1935)
 Пабло Соросабаль (1936—1939)
 Хосе Мария Мартин Доминго (1939—1944, исполняющий обязанности)
 Мануэль Лопес Варела (1944—1950)
 Хесус Арамбарри Гарате (1953—1960)
 Викторино Эчеваррия (1960—1961)
 Хулио Молина Прието (1961—1967, исполняющий обязанности)
 Родриго де Сантьяго (1967—1977)
 Мойсес Давиа Сориано (1979—1985)
 Пабло Санчес Торрелья (1986—1992)
 Энрике Гарсиа Асенсио (с 1993 г.)

Литература 

 Gaspar Genovés Pitarch. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, 1909—2009. — Madrid: La Librería, 2009. — 442 p.

Ссылки 
 Официальная страница 

Оркестры Испании
Духовые оркестры
Культура Мадрида
Музыкальные коллективы по алфавиту